La famiglia Valva (anticamente Balba) è stata una famiglia nobile italiana.

Storia 
Famiglia originatasi dai Conti dei Marsi, quantunque non manchino autori che senza alcun fondamento la considerano di origine normanna. Il capostipite fu Oderisio Berardi, figlio di Berardo "il Francisco", il quale, entrato in possesso del feudo di Valva (la contemporanea Corfinio, denominata Valva dal Medioevo fino al 1928), grazie alla legge longobarda del X secolo, cambiò il proprio cognome con quello del feudo posseduto. Sempre nello stesso periodo di tempo, suo nipote Borrello Valva fondò la famiglia Borrello, che da lui prese il nome. Oltre al feudo di Valva, governato da ultimo con il titolo di marchese, ha posseduto i feudi di Caggiano, Carbonara, Castelnuovo, Pescopagano, Pietrapalomba e Ruvo. Ha inoltre goduto di nobiltà a Napoli, anche se come famiglia al di fuori dei Sedili, e fu rivestita dell'Ordine di Malta nel 1611. La casata sopravvisse fino al XIX secolo, quando l'ultimo discendente Giuseppe Maria, figlio di Matteo, morì senza eredi diretti nel 1831. La sorella di questi, Gaetana, sposò nel 1779 Diego d'Ayala, nobile di Taranto, il quale – tramite l'assenso del cognato – unì sia il proprio cognome che il proprio stemma con quelli della moglie, fondando così la famiglia d'Ayala-Valva.

Albero genealogico 
Di seguito è riportato l'albero genealogico della famiglia Valva dal capostipite Oderisio, vissuto nel X secolo, fino all'ultimo discendente Giuseppe Maria, deceduto nel 1831, per la maggior parte stilato secondo le ricostruzioni dei genealogisti Francesco Zazzera, Giuseppe Campanile, Biagio Aldimari e Carlo De Lellis:

Note 
Annotazioni

Riferimenti

Bibliografia

Voci correlate 
 Borrello Valva

Famiglie italiane